Lysegöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lysegöl (Virserums socken, Småland, 635027-149107), sjö i Hultsfreds kommun, 
Lysegöl (Virserums socken, Småland, 635032-148604), sjö i Hultsfreds kommun,

Se även
Lysgöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn